est un groupe gabonais de Hip-hop.

Le groupe est formé en 2014 et se démarque en 2016 grâce a leur mixtape Omerta.

Discographie

Albums/Mixtapes 
 Aspect Supérieur (2015)
 Omerta (2016)

Singles 
 My nigga
 Illuminé
 All Black
 Santa Maria
 Rigoureux
 Anesthésie
 Blackout
 Demain c'est loin

Notes et références

Liens externes 

Groupe gabonais de hip-hop